Dias se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 André Gonçalves Dias
 Fernando Maia Silva Dias
 Manoel Martins Dias